Strmca (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke
 Strmca (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško
 Strmca (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna